Хирле́п () — река в Аликовском и Вурнарском районах Чувашии, левый приток Большого Цивиля.

Физико-географическая характеристика 
Берёт начало у деревни Хирлеппоси (по другим данным: к северу от деревни Торопкасы Аликовского района) и течёт по территории Аликовского и Вурнарского районов, впадает в Большой Цивиль у деревни Хорн-Кукшум (в 0,7 км к западу от деревни). Исток пересыхающий.

Длина 30,2 км, площадь бассейна 205,9 км². Коэффициент густоты речной сети 0,62 км/км².

Притоки 
, главный — Ураваш.

Название 
Краевед И. С. Дубанов приводит такую версию происхождения топонима Хирлеп:

Возможно, гидроним произошёл от чув. хир «поле, степь»; «полевой, степной»

Населённые пункты в бассейне реки 
Хирлеппоси (Хирлеппось Мелюши — в летописях), Хорн Кукшум, Большие Хирлепы, Передние Хирлепы, Задние Хирлепы, Малые Туваны, Кармалы, Тенеево, Торопкасы, Ходяково, Хоравары, Большие Токташи, Раскильдино, Таутово, Шлан, Эренары, Пизер, Шерашево.

Достопримечательности 
При раскопках в овражной системе речки Хирлеп найдены останки древних животных, кости коих представлены в Тенеевской средней школе, в уголке археологии.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цивиль от истока до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400412112100000087.

Ссылки

Примечания 

Притоки Большого Цивиля
Реки Аликовского района
Реки Вурнарского района